Щаснівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Щаснівська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район